Никольское — муниципальное образование (городское, сельское поселение).

Городские поселения

Ленинградская область 

Муниципальные образования и административно-территориальные единицы.

 Никольское городское поселение Подпорожского района
 Никольское городское поселение Тосненского района

Сельские поселения 

Название многих муниципальных образований (сельских поселений) в России.

Архангельская область 
 Никольское сельское поселение Вилегодского района (упразднено в 2020 году в результате преобразования муниципального района в муниципальный округ)
 Никольское сельское поселение Шенкурского района

Белгородская область 
 Никольское сельское поселение Белгородского района

Вологодская область 
 сельское поселение Никольское Кадуйского района
 сельское поселение Никольское Никольского района
 Никольское сельское поселение Усть-Кубинского района
 муниципальное образование Никольское Устюженского района
 сельское поселение Никольское Шекснинского района

Воронежская область 

Муниципальные образования и административно-территориальные единицы.

 Никольское сельское поселение Аннинского района
 Никольское сельское поселение Бобровского района
 Никольское сельское поселение Новоусманского района
 Никольское сельское поселение Таловского района (упразднено в 2015 году)

Иркутская область 
 Никольское муниципальное образование Иркутского района

Камчатский край 
 Никольское сельское поселение Алеутского района (упразднено в 2020 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ)

Кировская область 
 Никольское сельское поселение Яранского района

Костромская область 
 Никольское сельское поселение Костромского района
 Никольское сельское поселение Межевского района (упразднено в 2021 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ)

Московская область 
 сельское поселение Никольское Одинцовского района (муниципальное образование и территориальная единица, упразднено в 2019 году в связи с преобразованием муниципального района в городской округ и соответствующей административно-территориальной единицы в город областного подчинения)

Новгородская область 
 Никольское сельское поселение Демянского района (упразднено в 2010 году)

Омская область 
 Никольское сельское поселение Тюкалинского района
 Никольское сельское поселение Усть-Ишимского района

Орловская область 
 Никольское сельское поселение Ливенского района
 Никольское сельское поселение Свердловского района
 Никольское сельское поселение Троснянского района

Пермский край 
 Никольское сельское поселение Карагайского района (упразднено в 2020 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ)

Саратовская область 
 Никольское муниципальное образование Фёдоровского района (упразднено в 2022 году)

Смоленская область 
 Никольское сельское поселение Гагаринского района
 Никольское сельское поселение Сычёвского района

Тверская область 

Муниципальные образования и административно-территориальные единицы.

 Никольское сельское поселение Кесовогорского района
 Сельское поселение Никольское Рамешковского района (упразднено в 2021 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ)
 Никольское сельское поселение Торжокского района (упразднено в 2017 году)

Челябинская область 
 Никольское сельское поселение Октябрьского района

См. также